Баш-Челик може бити:

Баш-Челик, српска народна приповјетка

или

Баш-Челик (друштвена игра)

Види још 
 Чудотворни мач